Equus africanus asinus ou asno
 Oenothera biennis — espécie vegetal da família Onagraceae
 Oenothera glazioviana — idem

Desambiguações de biologia